Giriasih (Batujajar)
 Giriasih (Purwosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing